Dessewffy Imre (1671–1739) katona
Dessewffy Imre (18-19. sz.) Sáros megye főjegyzője